Chris Anderson (voetballer) (1925–1986), Schots voetballer
 Chris Anderson (Estisch voetballer) (1992), Estisch voetballer
 Chris Anderson (pianist) (1926–2008), Amerikaans jazzpianist
 Chris Anderson (rugbyspeler) (1952), Australisch rugbyspeler en coach.
 Chris Anderson (ondernemer) (1957), Amerikaans ondernemer en curator van TED.
 Chris Anderson (schrijver) (1961), Amerikaans schrijver, redacteur van Wired Magazine
 Chris Anderson (atleet) (1968), Australisch hoogspringer.
 Chris Anderson (trompetspeler), Amerikaans trompetspeler.
 Chris Anderson (golfer) (1970), Amerikaans professioneel golfer.
 Chris Anderson (schaatser), Amerikaans schaatser